Rock 'Til You Drop – singolo degli Status Quo
Rock 'Til You Drop – album degli Status Quo
Rock 'Til You Drop – VHS degli Status Quo